FreeCAD, logiciel libre de conception et de modélisation mécanique.
 freeCAD, logiciel de conception mécanique basique avec des capacités de simulation de mouvement.

Références